Софи Лефевр (; родилась 23 февраля 1981 года в Тулузе, Франция) — французская теннисистка.
 Победительница 4 турниров ITF в паре.

Общая информация 
Родителей Софи зовут Анн-Софи (владелица ресторана) и Жан-Клод (физиотерапевт).

Лефевр-младшая в теннисе с 5 лет, любимое покрытие — хард.

В 2000-х годах параллельно с играми в парных турнирах француженка закончила тренерские курсы при ФФТ, а в 2013 году вместе с давней партнёршей по парным состязанием — Марией Кондратьевой — открыла собственные теннисные курсы для парных игроков в Палм-Бич-Гарденс, штат Флорида, США.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (1)

Поражения (1)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров ITF в парном разряде (11)

Победы (4)

Поражения (7)

История выступлений на турнирах

Призовые за время выступлений в WTA туре

Примечания

Ссылки 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1981 году
Родившиеся 23 февраля
Родившиеся в Тулузе
Теннисисты Франции